Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед (каз. Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхаммед, 12 декабря 1960, Чугучак, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай) – государственный и политический деятель Казахстана, депутат Сената Парламента РК, кандидат исторических наук (1995), доктор юридических наук (1999), профессор, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан.

Биография 
Родился в городе Чугучак, Китай. В 1961 году семья Кул-Мухаммеда вернулась на историческую родину – Казахстан в село Маканчи Маканчинского района Семипалатинской области (ныне с. Маканчи Урджарского района Абайской области). Происходит из рода ходжа.

В 1982 году окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова.

С 1983 по 1992 годы – научный редактор, старший научный редактор, заведующий редакцией философии, права и социологии, ответственный секретарь — заместитель главного редактора Главной редакции Казахской Советской Энциклопедии (г. Алматы).

С 1992 по 1999 годы – директор малого предприятия «Атамура», председатель АОЗТ «Атамура», президент корпорации «Атамура» (г. Алматы).

С 1994 по 1999 годы – работа по совместительству (старший преподаватель, доцент, и. о. профессора) в Казахском государственном университете (г. Алматы).

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по истории на тему: «Проблемы социально-политической истории Казахстана XVIII века и начала XIX века» (по материалам дореволюционных русских энциклопедий).

В 1999 году защитил докторскую диссертацию по юридической науке на тему: «Жакып Акпаев и эволюция политико-правовых взглядов деятелей Алаш (конец XIX века – начало XX века)».

С 1999 по 2001 годы – депутат Сената Парламента РК, секретарь Комитета Сената по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию.

В 2001 году решением Президиума ВАК Республики Казахстан от 31.05.2001 присвоено ученое звание профессора по специальности правоведение.

С 2001 по 2003 годы – министр культуры, информации

и общественного согласия Республики Казахстан.

С 2003 по 2006 годы – пресс-секретарь, советник Президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – пресс-секретарь Президента РК.

С 2007 по 2008 годы – аким Кызылординской области.

По совместительству в марте 2008 года назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».

С 2008 по 2010 годы – Министр культуры и информации Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 годы – Министр культуры Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы – Государственный секретарь Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы – Министр культуры и информации Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы – Советник Президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы – Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

1 февраля 2018 года назначен Указом Президента Республики Казахстан депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

С 28 марта 2019 года – избран Председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.

Научные труды 
 «Орыс энциклопедияларындағы қазақ шежіресі» (1994),
 «Проблемы истории Казахстана в дореволюционных русских энциклопедиях» (1994),
 «Жакып Акпаев: политик, патриот, правовед» (1995),
 «Алаш ардагері. Ж.Ақбаевтың саяси-құқықтық көзқарастары» (1996),
 «Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы» (1998),
 «Формирование и развитие государственно-правовых идей лидеров Алаш-Орды» (1999),
 «Колониальный режим в Казахстане (1868—1917 гг.)» (2000),
 «Законотворчество: проблемы и поиски» (2000),
 «Программа „Алаш“: фальсификация и действительность» (2000) и др.
Всего более 200 научных и научно-популярных публикаций.

Награды 
 Орден «Барыс» 2 степени (2020)
 Орден «Барыс» 3 степени (2016)
 Орден Парасат (2010)
 Орден «Курмет» (2004)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996)
 Медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» (2018)
 Почётный гражданин города Астана
 Почётный гражданин Абайского района
 Почётный гражданин Аягозского районов
 Другие награды, почетные звания Казахстана и иностранных государств.

Примечания 

Государственные деятели Казахстана
Министры культуры Казахстана
Акимы Кызылординской области
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Первые заместители председателя партии «Нур Отан»